St. Anthony’s Roman Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Anthony’s Roman Catholic Church (Sterling, Colorado), NRHP-ID 82002306
 St. Anthony’s Roman Catholic Church (Wilmington, Delaware), NRHP-ID 84000851